Большуха — топоним в России:

Населённые пункты 
 Большуха — деревня в Кировском районе Калужской области.
 Большуха — деревня в Ильинском районе Пермского края.
 Большуха — деревня в Рамешковском районе Тверской области.

Реки 
 Большуха (река) — река в Кировской области.